Лео Смит:
 Смит, Вадада Лео (род. 1941) — американский джазовый трубач и композитор.
 Смит, Лео (1881—1952) — британский и канадский виолончелист, композитор и музыкальный педагог.
 Смит, Лео (1900—1943) — голландский композитор.
 Смит, Лео Ричард (1905—1963) — американский католический священник, епископ Огденсбургский.